Съе́зжинский переулок:

 Съезжинский переулок — улица в Москве.
 Съезжинский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Съезжинская улица